FORM (computerprogramma), programma voor berekeningen in deeltjesfysica
 Die Form, Franse post-industrial- en electronicband
 webformulier, waar gebruikers kunnen communiceren met een website
 vel papier, zie het commando form feed in Whitespace (karakter)
 een type HTML-events, zie Lijst van HTML-events#Form
 Form (band), Limburgse metalband (1994-2001, voorheen Speedica, later Fifth)

Zie ook 

 Forme (doorverwijspagina)
 Vorm (doorverwijspagina)
 Google Forms, een dienst voor webformulieren
 Form follows function, principe in architectuur